Astorg est un prénom médiéval occitan qui est la forme romane du nom d'homme latin Eustorgius, avec attraction de astour, ancienne forme du nom du rapace autour, porté par :
 les , seigneurs de Conros dans le Carladès au Moyen Âge ;
 Astorg de Canillac (mort en 1191), ecclésiastique français ;

 Bernard d'Astorg (1921-2014), général français ;
 Bertrand d'Astorg (1913-1988), poète français ;
 Emanuele d'Astorga (1680-1757), compositeur italien ;
 Eugène de Barbasan d'Astorg (1787-1852), homme politique français ;
 François Astorg (1961), homme politique français ;
 Jean-Jacques-Marie d'Astorg (1752-1822), militaire français ;
 Jacques Pierre Prothade d'Astorg (1759-1828), militaire et homme politique français, baron de l'Empire.
 Joseph d'Astorg (1892-1944), résistant français.

Voir aussi 
 Astorg Partners, un fonds d'investissement.

Articles connexes

Liens externes